Гранха Сан Пабло има више значења:

 Гранха Сан Пабло (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Пабло (Езатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику